A la cabeza de las elecciones es el episodio 16 de la segunda temporada (tercero de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry y Bender están viendo la televisión cuando llega Leela y cambia de canal para poner un debate político entre dos candidatos que tienen igual ADN aunque distintas ideas. Influenciados por el programa van todos a inscribirse para votar. Sin embargo Bender no puede hacerlo, no por ser robot, sino por haber sido un ladrón convicto. De vuelta a Planet Express continúan con la sesión de televisión y ahora escuchan la información de un desastroso accidente en la luna Titan de Saturno. Una mina de titanio se ha derrumbado dejando atrapados a un millar de robots mineros. El presunto cierre de la mina ha disparado la cotización de titanio. Bender dice entonces que es rico porque su cuerpo es un 40% de titanio. Así que se apresura a ir a la casa de empeños para conseguir su dinero.

Con su nuevo aspecto (sólo una cabeza parlanchina sin cuerpo), Bender disfruta de la vida. Un día decide ir a visitar el museo de cabezas y allí conoce, en la sección de expresidentes de la tierra, a la cabeza de Richard Nixon. Éste le dice que una vida solitaria no es nada agradable y que ansiaría volver a tener cuerpo.

Poco tiempo después, el equipo de Planet Express ve por televisión a un Nixon anunciando su candidatura para un tercer período no consecutivo. Un reportero, e medio de la rueda de prensa, le recuerda que según la Constitución, un presidente no puede ser reelecto más que una vez. Sin embargo, Nixon afirma que no se lanza como persona, sino como una cabeza en cuerpo robótico y a continuación da a conocer a la prensa su nuevo cuerpo cibernético, que es el mismo que tenía Bender.

Bender quiere volver a tener su cuerpo, sobre todo después de un sueño que tiene esa misma noche, donde sueña con ceros y unos. Aprovechan un mitin electoral de Nixon para esconderse en el camerino de este y esperarlo dentro de un baúl de ropa sucia. Al sorprenderlo, le piden que le devuelva a Bender su cuerpo, pero el expresidente se niega y seguido les insta a que lo dejen en paz o llamará a las autoridades.

El equipo no se rinde y toman como nueva estrategia quitarle el cuerpo mientras se hospeda en su sede de campaña. Allí leela le va retirando lentamente la cabeza de Nixon (que en tanto sueña con manifestantes feministas) al cuerpo de Bender mientras Fry jurunga una cama masajeadora. Ésta se descontrola atacándolo. Con el alboroto Nixon se despierta y los confronta. En la discusión y como respuesta a un polémico comentario de Nixon acerca de la forma en cómo conseguiría los votos, Fry le dice que ya perdió su voto; a lo que Nixon responde "Como si un sólo voto hiciese la diferencia". Lo que Nixon, que estaba a punto de telefonear a las autoridades para que apresaran a los invasores, no sabía era que Bender lo estaba grabando (una clara alusión a las cintas incriminatorias al caso Watergate de 1974) y Leela negocia con él: le daría la cinta con el peligroso testimonio a cambio del cuerpo de Bender.

El día de la elección, los de Planet Express se sorprenden que Nixon de todas maneras ganó las elecciones del año 3000. Fry se pregunta sorprendido cómo es posible que votaran por Nixon si sólo era ahora una cabeza sin cuerpo. Y entonces Nixon aparece en la ceremonia del discurso inaugural con un cuerpo robótico de grandes magnitudes.

Véase también 

 Yo Siento esa Emoción
 Brannigan, Comienza de Nuevo
 Cuento de Navidad
 ¿Por qué debo ser un crustáceo enamorado?
 El Menor de dos Males
 Pon tu Cabeza sobre mi Hombro
 Bender el Tremendo
 Un Cíclope a la Medida
 Mi Propio Clon
 Cómo Hermes Recuperó su Forma
 Viaje al Suroeste
 Bender el Mafioso
 El Problema con los Popplers
 El Día de las Madres
 Antología de Interés I
 La Guerra es el Infierno
 Bocinazo
 La Mujer Crionica

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999